Un giorno perfetto (A Perfect Day) – film del 2006 di Peter Levin.
Un giorno perfetto – romanzo di Melania Gaia Mazzucco.
Un giorno perfetto – film del 2008 di Ferzan Özpetek.
Un giorno perfetto – colonna sonora del film di Özpetek.
Un giorno perfetto – singolo di Diego Mancino.
Un giorno perfetto – brano musicale di Patty Pravo

Pagine correlate 
 A Perfect Day